Die Abkürzung VCFE steht für mehrere Dinge:

 für das Vintage Computer Festival Europe
 für die Virtual China Flower Expo

VCFE

en:VCFE